Goetheplakette der Stadt Frankfurt am Main
 Goethe-Plakette (Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst)

Zie ook 
 Goethepreis (doorverwijspagina)
 Goethe-Medaille (doorverwijspagina)